En gallois, llafur (lafur en mutation adoucissante) est un terme signifiant « effort », « travail » ou « travailliste » qui s’apparente au terme anglais de labour. Il peut faire référence à :
 , une société d’émulation ayant pour but la promotion de l’étude historique des travailleurs au pays de Galles ;
 Llafur: The Journal of the Society for the Study of Welsh Labour History, publication annuelle de la société s’attachant à l’histoire d’en bas et à celle du travail, 
 Llafur, nom alternatif officiel en gallois du Parti travailliste, un parti politique œuvrant à l’échelle du Royaume-Uni ;
 Llafur Cymru, nom en gallois du Parti travailliste gallois, un parti politique œuvrant à l’échelle du pays de Galles ;
 Llafur a’r Blaid Gydweithredol, une étiquette politique utilisée aux élections britanniques par des candidats ayant le soutien du Parti travailliste et du Parti coopératif.

Voir aussi